Большедворова — название населённых пунктов.

Россия 
 Большедворова — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Большедворова — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.